Kaukenberg ist

 ein Ortsteil von Lüdenscheid, siehe Kaukenberg (Lüdenscheid)
 ein Stadtquartier in Paderborn, siehe Kaukenberg (Paderborn)
 ein Berg in Allendorf, siehe Kaukenberg (Allendorf)
 eine Erhebung in Baruth/Mark, siehe Kaukenberg (Baruth/Mark)